Degener kan som auktorsförkortning betyda:

 Irmgard Degener
 Otto Degener

Robotskapade auktorsförkortningar